Alianza Liberal puede hacer referencia a varios movimientos, coaliciones y partidos políticos:
Dos coaliciones políticas chilenas:
Alianza Liberal (1875-1891).
Alianza Liberal (1891-1925).
Un pequeño partido en la Transición española:
Alianza Liberal.
El apócope por el que se conoce a un partido político nicaragüense:
Alianza Liberal Nicaragüense.
La traducción al español del nombre de un partido político brasileño:
Aliança Liberal.
Un partido político danés:
Alianza Liberal (Dinamarca).